Battaglia di Zhenhai (1841)
Battaglia di Zhenhai (1885)